Klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce – suma medali zdobytych przez poszczególne kraje na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w latach 1934 – 2022.

Kraje bez medalu na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce
Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce